Kunów, village du powiat de Wrocław, en Voïvodie de Basse-Silésie ;
 Kunów, village du powiat de Zgorzelec, en Voïvodie de Basse-Silésie ;
 Kunów, village du powiat de Lubartów, en Voïvodie de Lublin ;
 Kunów, village de Voïvodie de Petite-Pologne ;
 Kunów, ville et siège de la gmina de Kunów et du powiat d'Ostrowiec, en Voïvodie de Sainte-Croix ;
 Kunów, gmina mixte du powiat d'Ostrowiec, en Voïvodie de Sainte-Croix.